Berchères-sur-Vesgre ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Eure-et-Loir in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Dreux und zum Kanton Anet. Die Einwohner werden Berchériens genannt.

Geographie 
Berchères-sur-Vesgre liegt etwa 45 Kilometer nördlich von Chartres und etwa 58 Kilometer westlich von Paris. Umgeben wird Berchères-sur-Vesgre von den Nachbargemeinden Saint-Ouen-Marchefroy im Norden und Westen, Tilly im Nordosten, Boissets im Osten und Nordosten, Saint-Lubin-de-la-Haye im Süden und Südosten, Bû im Südwesten sowie Rouvres im Westen und Südwesten.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Menhir von La Ville-l’Évêquem seit 1887 Monument historique
 Kirche Saint-Rémi
 Schloss Herces, seit 1950/1955 Monument historique

Persönlichkeiten 
 Gabriel Gabrio (eigentlich: Édouard Lelièvre, 1887–1946), Schauspieler

Weblinks 

Ort in Centre-Val de Loire